Такмичење у трчању на 60 метара у женској конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 2. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. бранила је Аша Филип из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 43 такмичарки из 31 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 60 метара у дворани 2019. године пре почетка првенства (3. марта 2019), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable" 
|-
| 1. || Ева Свобода ||  || rowspan="2" | 7,08 || 2. фебруар || rowspan="2" | 2. СРЛ 
|-
| 1. || Муџинба Камбуђи ||  || 16. фебруар
|-
| 3. || Александр Хрин ||  || 7,09 || 13. фебруар || 4. СРЛ 
|-
| 4. || Аша Филип ||  || 7,12 || rowspan="2" | 27. јануар || 6. СРЛ 
|-
| 5. || Orlann Ombissa-Dzangue ||  || rowspan="3" | 7,15 || rowspan="3" | 4. СРЛ   
|-
| 5. || Кристина Сивкова ||  || rowspan="2" | 13. фебруар
|-
| 5. || Максим Шаткин || 
|-
| 8. || Ајла дел Понте ||  || 7,17 || 16. фебруар || 7. СРЛ 
|-
| 9. || Дафне Схиперс ||  || 7,18 || 8. фебруар || 13. СРЛ
|-
| 10. || Кристал Авуах || rowspan="2" |  || rowspan="3" | 7,19 ||  27. јануар || rowspan="3" | 17. СРЛ
|-
| 10. || Рејчел Милер || rowspan="2" | 16. фебруар
|-
| 10. || Лиза Мари Кваји || 
|-
|
|-
| 56. || Милана Тирнанић ||  || 7,52 || 16. фебруар || 123. СРЛ
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2019.</small>

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 

Такмичење је одржано 2. марта 2019. године. У полуфинале пласирали су се по 3 првопласирана из свих 6 квалификационих група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).

Почетак такмичења: група 1 у 11:13, група 2 у 11:21, група 3 у 11:29, група 4 у 11:37, група 5 у 11:45, група 6 у 11:53.Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља Полуфинале 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године. У финале пласирале су се по 2 првопласиране из 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв''').

Почетак такмичења: група 1 у 18:30, група 2 у 18:58, група 3 у 19:06.

Финале 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године у 20:35 по локалном времену.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту web.archive.org
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани